The Unborn , que en español significa "El no nacido" puede referirse a:

Cine 
 The Unborn (película de 1991) , película de terror estadounidense de 1991 dirigida por Rodman Flender.
 The Unborn (película de 2003), película de terror tailandesa del 2003.
 Gauri: The Unborn, película india de terror de 2007.
 The Unborn (película de 2009), película de terror estadounidense del 2009.
 'The Unborn Child', película de terror tailandesa del 2011.

Música 
 The Unborn, grupo musical argentino de neofolk.
 The Unborn, álbum de Mors Principium Est un grupo finlandés de death metal melódico.